Doktor Jekyll i pan Hyde – nowela autorstwa Roberta Louisa Stevensona

Ekranizacje 
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film z 1908 roku
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film z 1912 roku
 Dr. Jekyll and Mr. Hyde – film z 1913 roku
 Doktor Jekyll i pan Hyde – film z 1920 roku
 Doktor Jekyll i pan Hyde – film krótkometrażowy z 1920 roku
 Doktor Jekyll i pan Hyde – film z 1931 roku
 Doktor Jekyll i pan Hyde – film z 1941 roku
 Dr Jekyll i pan Hyde – film z 2003 roku
 Dr Jekyll i pan Hyde – film z 2008 roku

Zobacz też 
 Jeckyll & Hyde – duet DJ z Holandii
 Jekyll & Hyde – amerykański musical z 1990 roku
 Jekyll i Hyde. Wielorakie Ja we współczesnym świecie – książka z 2008 roku

Przypisy